Enlisted (televisieserie), een  Amerikaanse komedieserie
 Enlisted (computerspel), een computerspel uit 2021